Бра́мбах () — немецкий топоним и фамилия. Известные носители:

Фамилии 
 Брамбах, Вильгельм (1841—1932) — немецкий филолог, историк музыки и библиотекарь.
 Брамбах, Йохан (ум. 1616) — секретарь городского совета и настоятель собора в Любеке.
  (1833—1902) — немецкий композитор.
  (род. 1967) — немецкий актёр.
  (1917—1983) — немецко-швейцарский писатель.

Топонимы 
 Брамбах — покинутое селение в земле Рейнланд-Пфальц.
 Брамбах — район города Дессау-Рослау в земле Саксония-Анхальт.
 Брамбах — часть города Оверат,  в земле Северный Рейн-Вестфалия.
 Брамбах — природоохранная территория в Дессау-Росла и в Анхальт-Биттерфельд, земля Саксония-Анхальт.

См. также 
 Бад-Брамбах